Гиљермо Кањас је бранио титулу, али је изгубио у четвртфиналу од Карола Кучере.

Парадорн Сричапан је у финалу победио Кучеру са 6:3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2003.
 Квалификације - Ченај 2003.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2003.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно